Dugesia effusa és una espècie de triclàdide dugèsid que habita a l'illa de Chios. El nom específic prové de l'adjectiu llatí effusus (generós, abundant) i fa referència a la papil·la peniana, que presenta un elevat nombre de glàndules.

Filogènia 
L'anàlisi molecular més completa de Dugesia realitzada fins avui indica que D. effusa està estretament emparentada amb altres espècies gregues, principalment de l'est del mar Egeu.

Referències 

Effusa